Morsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Morsjön, sjö i Skinnskattebergs kommun och Surahammars kommun,  (23,8 ha)
Norra Morsjön, sjö i Fagersta kommun,  (19,7 ha)
Stora Morsjön, sjö i Surahammars kommun,  (31,6 ha)
Södra Morsjön, sjö i Fagersta kommun,  (11,3 ha)
Morsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (7,59 ha)
Morsjön (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Morsjön (Transtrands socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (8,19 ha)

Se även
Morasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn